Vuelve a mí puede referirse a:

Música 
 Vuelve a mí, canción de Hombres G, de 1985.
 Vuelve a mí, canción de Gabriela Villalba, de 2006.
Vuelve a mí, canción de JUNOV, de 2021.
 Vuelve a mí, canción de Belinda, de 2013.

Cine y televisión 
 Vuelve a mí (The Barkleys of Broadway), película de Charles Walters, de 1949.
 Vuelve a mí, telenovela de Telemundo, de 2011.